Archibald Douglas (1692–1715) – brytyjski (szkocki) arystokrata i dyplomata, 2. hrabia Forfar
 Archibald Douglas (1748–1827) – brytyjski arystokrata, 1. baron Douglas
 Archibald Douglas (1773–1844) – brytyjski arystokrata, 2. baron Douglas